Foxwarren peut faire référence à :
Foxwarren, localité du Manitoba
 Fox Warren (Saskatchewan)

Voir aussi